Джеймс Уэсли Марстерс (; род. 20 августа 1962 года) — американский теле- и киноактёр, актёр театра, музыкант-исполнитель, двукратный обладатель премии «Сатурн». Наибольшую известность получил благодаря роли вампира Спайка в телесериале «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффе «Ангел».

Биография 
Джеймс Марстерс родился 20 августа 1962 года в городе Гринвилл (Калифорния, США).
Джеймс вместе с братом и сестрой вырос в калифорнийском городе Модесто. По словам Марстерса, стать актёром он решил ещё в детстве — в четвёртом классе школы, сыграв роль в школьной постановке Винни Пуха.
После этого он вступил в школьную театральную труппу и много играл в различных пьесах и мюзиклах. По окончании школы в 1982 году Марстерс переехал в Нью-Йорк, где два года учился в Джульярдской школе.

Карьера 

В 1987 году Марстерс переехал в Чикаго. Первой серьёзной ролью в театре для него стала роль Фердинанда. За исполнение роли Робеспьера в 1989 году Марстерс был номинирован на премию Joseph Jefferson Award.

В 1990 году Марстерс вместе с Лиан Дэвидсон переехал в Сиэтл, где основал собственную группу и много играл на сцене.

Зарабатывал на жизнь пением под гитару в ночном клубе в Санта-Монике.

В 1997 году Джеймс Марстерс был приглашён на роль Спайка во втором сезоне сериала «Баффи — истребительница вампиров». Поначалу предполагалось, что персонаж Спайка будет участвовать в сериале несколько серий, но зрителям он понравился, и начиная с седьмой серии четвёртого сезона (серия «Инициатива» ) его персонаж стал постоянным героем сериала.
К последним сезонам персонаж Джеймса стал одним из основных в сериале, а по окончании съёмок в 2003 году режиссёр Джосс Уидон пригласил Джеймса продолжать играть Спайка на регулярной основе в спин-оффе «Ангел».

Британский акцент, необходимый для воплощения роли Спайка, Джеймс копировал у своего партнёра по съёмочной площадке Энтони Стюарта Хеда, коренного британца. По словам самого Марстерса, гримёру Тодду Макинтошу, работавшему над сериалом «Баффи — истребительница вампиров», нравился шрам актёра над левой бровью, который Марстерс получил во время учёбы в Нью-Йорке, и он специально выделял этот шрам как часть образа Спайка.

Марстерс снимался в телесериалах «Тысячелетие», «Тайны Смолвилля» (роль суперзлодея Брейниака), «Без следа» (эпизодические роли).

В течение двух лет (с 2003 до весны 2004 года) был фронтменом рок-группы Ghost of the Robot. Дебютный альбом группы Mad Brilliant вышел 2 февраля 2003 года. Далее последовал выпуск трёх синглов («Valerie», «David Letterman» and «New Man») и концертный тур по Европе.

Марстерс исполнил небольшую роль в экранизации романа ирландской писательницы Сесилии Ахерн «P.S. Я люблю тебя». В фильме «Драконий жемчуг: Эволюция» (экранизация манги Акиры Ториямы Dragon Ball) Марстерс сыграл роль злодея лорда Пикколо. Фильм вышел на экраны 8 апреля 2009 года.

Личная жизнь 
С 1989 по 1997 год Джеймс Марстерс был женат на Лиан Дэвидсон, 10 мая 1996 года у них родился сын Салливан (Sullivan).
21 мая 2010 года сделал предложение Патрисии Рахман (Patricia Rahman), с которой встречался долгое время. 14 января 2011 года состоялась частная гражданская церемония бракосочетания в церкви Лос-Анджелеса.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Киноактёры США